Struve ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger

A 
 Alfred von Struve (1845–1916), russischer Chemiker, Bergingenieur und Geologe deutsch-baltischer Abstammung
 Amalie Struve (1824–1862), deutsche Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin
 Anton Sebastian von Struve (1729–1802), Diplomat im Dienste des Russischen Kaiserreichs

B 
 Benjamin August Struve (1721–1789), Apotheker in Görlitz
 Bernhard Vassilewitsch von Struve (1827–1889), Gouverneur von Astrachan und Perm, Vater von Peter Struve,  Bruder von Otto Wilhelm von Struve und Heinrich von Struve 
 Burkhard Gotthelf Struve (1671–1738), deutscher Polyhistor und Bibliothekar

C 
 Christian August Struve (1767–1807), deutscher Arzt, Forscher und „Impfarzt“, Sohn von Benjamin August Struve

D 
 Detlef Struve (1903–1987), deutscher Politiker (CDU)

E 
 Ernst Emil Struve (1802–1878), Philologe, Lehrer, Sekretär der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaft, Autor, Professor und Konrektor am Gymnasium in Görlitz

F

G 

 Gerhard Struve (1835–1904), Domänenpächter, Zuckerfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gleb Struve (1898–1985), Professor an der Universität Berkeley (Kalifornien), Sohn von Peter Struve, Bruder von Aleksejewitch Struve
 Gregorius Struve (vor 1698–vor 1737), deutscher Orgelbauer
 Günter Struve (* 1940), deutscher Fernseh-Programmdirektor
 Gustav Struve (1805–1870), deutscher Politiker und radikaldemokratischer Revolutionär
 Gustav Adolph Struve (1812–1889), deutscher Mineralwasserfabrikant

H 
 Heinrich von Struve (1772–1851), deutsch-russischer Diplomat und Naturkundler
 Heinrich Struve (1822–1908), deutschbaltischer Chemiker und russischer Staatsrat  
 Henri Struve (1751–1826), Schweizer Chemiker und Mineraloge
 Hermann von Struve (1854–1920), deutsch-baltischer Astronom und Mathematiker
 Hermann Struve (Architekt) (1857–1916), deutscher Architekt
 Hermann Struve, deutscher Fußballspieler zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 Hinrich Struve (* 1929), deutscher Feuerwehrmann

I 
 Ilonka Struve (* 1960), deutsche Bibliothekarin und Kinderbuchautorin

J 
 Jacob Struve (1755–1841), deutscher Mathematiker und Pädagoge
 Johann Struve (Horst/Holstein) (1710–1778), Vater von Jacob Struve
 Johann Gustav von Struve (1763–1828), deutscher Diplomat im Dienst des Russischen Kaiserreichs

K 

 Klaus Struve (* 1942), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Kurt Struve (1902–1986), deutscher Jurist

L 
 und Anatomieprofessor in Tartu

N 
 Nikita Alekseïevitch Struve (1931–2016), Professor für Slawistik, Übersetzer, Autor, Herausgeber der Werke Alexander Solschenizyns in französischer Übersetzung

O

P 
 Peter Struve (1870–1944), russischer Ökonom und Philosoph

S 
 Stefan Struve (* 1988), niederländischer Kampfsportler

T 
 Theodor Struve (1816–1886), deutscher Philologe und Pädagoge
 Tilman Struve (1938–2014), deutscher Historiker

V 
 Vasili Vasiliewitsch Struve (1889–1965), russischer Orientalist, Spezialist für Altägypten
 Viktor von Struve (1892–1964), deutsch-baltischer Filmproduzent

W 
 Walter Struve (* 1935), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Struve (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Struve-Bogen, ein Netz geodätischer Vermessungspunkte
 Struve-Sahade-Effekt
 Struwe
 Struve 2398, Doppelsternsystem im Sternbild Draco
 Struve (Mondkrater)
 Struve-Putsch
 Antrag Struve am 31. März 1848 im deutschen Vorparlament in Frankfurt

Familienname